Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Redding 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jacqueline Cako e Sanaz Marand che hanno battuto in finale Macall Harkins e Chieh-Yu Hsu 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Verónica Cepede Royg /  Florencia Molinero (quarti di finale)
 Macall Harkins /  Chieh-Yu Hsu (finale)

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Adriana Pérez (semifinali)
 Jacqueline Cako /  Sanaz Marand (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Redding 2012